

Калино — село в Шуменській області, входить до складу общини Хитрино

Каліно — село в гміні Жґув Лодзький-Східного повіту Лодзинського воєводства

Каліно (Росія)